

Personnalités 

 Alexis Ciesla (né en 1967), compositeur français et chef d'orchestre ;
 Claudia Ciesla (née en 1987), mannequin allemand ;
 Hank Ciesla (1934-1976), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Małgorzata Cieśla (née en 1986), joueuse polonaise de volley-ball ;
 Piotr Cieśla (né en 1955), handballeur polonais.